Filippo Archinto (1495-1558) – arcivescovo cattolico italiano
 Filippo Archinto o Archinti (1549-1632) - vescovo di Como
 Filippo Archinto (1644-1712) – politico e diplomatico italiano, I marchese di Parona
 Filippo Archinto (1697-1751) - cortigiano, consigliere di Maria Teresa d'Austria e uomo politico, III marchese di Parona